La Coupe du Brésil de football 1994 est la  de la Coupe du Brésil de football.

La compétition débute le  et se termine le . Grêmio remporte cette édition face à Ceará.

Paulinho McLaren, de l'Internacional avec 6 buts, termine meilleur buteur de la compétition.

Résultats 

Brésil
1994
Sport au Brésil en 1994